Толстоголовка альпийская () — бабочка из семейства толстоголовок.

Этимология названия 
Андромеда (греческая мифология) — дочь Кассиопеи и Цефея, спасенная Персеем от морского чудовища.

Ареал и места обитания 
Пиренеи, Альпы, горы Балканского полуострова, горы севера Скандинавского полуострова, Украина (Карпаты), Россия (горы Кольского полуострова и Полярный Урал).

Распространен в горах северо-восточной Норвегии (провинция Финнмарк) и в России — на территории Мурманской области и Республики Коми.. Для Украинских Карпат вид приводился по двум находкам в Горганах и Чивчины, одна из которых была сделана в окрестностях Яремче (Ивано-Франковская обл.) на высоте 1250 м н.ур. м.

Бабочки населяют субальпийские и альпийские луга на территории Карпат (в горах Западной Европы бабочки обитают на высотах от 1500 до 3000 м над ур. м.), каменисто-лишайниковые, мохово-кустарничковые и ерниковые тундры в горах на севере.

Биология 
Развивается в одном поколении за год. Время лёта в конце июня — июле. Самки откладывают яйца по одному на нижнюю сторону листьев кормовых растений: манжетка, мальва, просвирник, лапчатка.

Источники 
 Львовский А. Л., Моргун Д. В. — Булавоусые чешуекрылые Восточной Европы (Определители по флоре и фауне России), М.: КМК, 2007

Примечания 

Темнокрылки (чешуекрылые)
Животные, описанные в 1853 году
Насекомые Евразии